Il Campionato Primavera 2 2021-2022 è stata la 5ª edizione del Campionato Primavera 2, iniziata l'11 settembre, è terminata il 23 aprile 2022.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 1 2020-2021 sono retrocesse  e . Con la modifica regolamentare, le formazioni primavera di , ,  e  non perdono la categoria di appartenenza, nonostante le rispettive prime squadre siano retrocesse in Serie C. Vengono comunque ammesse le neopromosse in Serie B: , ,  e . In seguito dell’esclusione del  dal campionato di Serie B, dato che il  ripescato in cadetteria, ha mantenuto la categoria, è stato ripescato il  in quanto finalista del Campionato Primavera 3.

Regolamento 
Il campionato Primavera 2 si articola in due fasi successive:
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in due gironi da 13 squadre ciascuno (Girone A, Girone B). Al termine di questa fase, la prima classificata di ogni girone viene promossa nel Campionato Primavera 1, anche nel caso in cui le rispettive squadre maggiori siano retrocesse in Serie C.
 Play-off per la promozione: Le Società classificatesi al 2º, 3º , 4º e 5º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1.
Quarti di finale: le otto società sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema (gare di andata e ritorno):
Q1: 2º Girone A contro 5º Girone B;
Q2: 3º Girone A contro 4º Girone B;
Q3: 2º Girone B contro 5º Girone A;
Q4: 3º Girone B contro 4º Girone A.
Semifinali: le quattro società sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema (gare di andata e ritorno):
S1: Vincente Q1 contro Vincente Q4;
S2: Vincente Q3 contro Vincente Q2.
Finale: le due società vincenti si affrontano in finale per ottenere la promozione in Primavera 1. Acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Primavera 1 la società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari, ma, in caso di parità, le squadre disputano tempi supplementari e, in subordine, calci di rigore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Campionato Primavera 1 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Play-off 
Le Società classificatesi al 2º, 3º, 4º e 5º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off (quarti di finale, semifinali e finale) per la promozione al Campionato Primavera 1 2022-2023. Questa fase ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara di andata e ritorno.

Nelle gare di quarti di finale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, si qualifica al turno successivo la Società meglio classificata al termine della fase a gironi. Nelle gare di semifinale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di parità, si procede all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Supercoppa Primavera 2

Note

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021 B